

Patronyme 

 

 Jean-Michel Oughourlian (1940-), neuropsychiatre, psychologue, écrivain et essayiste français ;
 Joseph Oughourlian (1972-), financier et homme d'affaires francais d'origine arménienne, président du Racing Club de Lens ;

Homonymie de patronyme